Pine Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 Pine Township, dans le comté de Cleburne.

Indiana 
  dans le comté de Benton.
  dans le comté de Porter.
  dans le comté de Warren.

Michigan 
  dans le comté de Montcalm.

Missouri 
 Pine Township, un ancien township, du comté de Ripley.

Pennsylvanie 
 Pine Township dans le comté d'Allegheny.
 Pine Township dans le comté d'Armstrong.
 Pine Township dans le comté de Crawford.
 Pine Township dans le comté de Columbia.
 Pine Township dans le comté de Clearfield.
 Pine Township dans le comté d'Indiana.
 , dans le comté de Lycoming.
 , dans le comté de Mercer.

Homonymie de townships